Nowoiljinskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Nowoiljinskoje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nowoiljinskoje (Perm), in der Region Perm

Siehe auch:
 Nowoiljinsk (Begriffsklärungsseite)
 Nowoiljinski (Begriffsklärungsseite)